Erslev (plaats), plaats in Denemarken
 Erslev (parochie), parochie in Denemarken